Шейверс — может означать:

 Шейверс, Чайна (род. 1977) — американская актриса и кинопродюсер.
 Шейверс, Эрни (1944—2022) — американский боксёр-профессионал.
 Шейверс-Форк — река на востоке штата Западная Виргиния, США.